Schandgraben ist ein Gewässername:

 Schandgraben, Ober- und Mittellaufname bis zum Naturschutzgebiet Schand des Aischbach (Riß) (zur Riß bei Niederkirch), beide Lagen im Stadtteil Untersulmetingen von Laupheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schandgraben (Egelseebach), rechter Zufluss des Egelseebachs (zur Donau) gegenüber von Asbach, Gemeinde Asbach-Bäumenheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern; hat zwei gleichnamige Zuflüsse, flussabwärts:
 Schandgraben 2, rechter Nebenstrang-Oberlauf
 Schandgraben 1, linker Zufluss